Підгі́рне (до 1945 року — Календо; ) — село в Україні, у Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 62 осіб.

Географія 
Селом протікає річка Арманла.

Населені пункти Балаклавського району